Beaumotte peut désigner :
 Beaumotte-Aubertans, commune française, située dans le département de la Haute-Saône et la région Franche-Comté.
 Beaumotte-lès-Montbozon, ancienne commune française, fusionné avec Aubertans pour donner Beaumotte-Aubertans.
 Beaumotte-lès-Pin, commune française, située dans le département de la Haute-Saône et la région Franche-Comté.

Homonymie de toponyme